Balatonfüred, Veszprém megye, Balatonfüredi járás
 Kaposfüred, Kaposvár településrésze
 Káptalanfüred, Balatonalmádi településrésze
 Lillafüred, Miskolc településrésze a Bükk-vidéken
 Mátrafüred, Gyöngyös településrésze
 Tiszafüred, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Tiszafüredi járás
 Tátrafüred,